Арустамя́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Арустамян, Давид Владимирович (род. 1985) — российский боксёр.
 Арустамян, Карине Кареновна (род. 1953) ― советский и армянский врач, акушер-гинеколог.
 Арустамян, Мадат Саруханович (1907 — ?) — звеньевой колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области, Герой Социалистического Труда.
 Арустамян, Смбат Баласанович — заведующий фермой колхоза «Дружба» Сисианского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания